Du latin serenitas (« sérénité, sécheresse »).
Nom commun féminin sérénité désignant un état paisible du temps qu'il fait ou du ciel.
La sérénité, comme synonyme de bonheur, est la tranquillité, le calme ou l'absence de trouble ou d’agitation, chez un individu ou un groupe.
Titre honorifique ou qualification de souverains ou princes.